Бидлиси:

 Бидлиси, Идрис — турецкий историк конца XV — начала XVI веков.
 Бидлиси, Шараф-хан — курдский историк.